Götheborg kan syfta på:

 Götheborg – en äldre stavning för orten Göteborg
 Ostindiefararen Götheborg –  en replik av den ostindiefarare med samma namn
 Götheborg - Hans Brask, – ett fartyg som 1848 levererades från Motala Warf i Norrköping

Se även 
 Gothenburg – en stad i USA